La palabra Juli puede referirse a:
 el nombre que recibe el mes de julio en los idiomas escandinavos, neerlandés, alemán, las lenguas eslavas meridionales (exceptuando el croata moderno) y el indonesio.
 un posible diminutivo para —entre otros— los siguientes nombres: Julia, Julián, Juliette, Juliana y Julianne.
 el equivalente en idioma catalán del nombre "Julio".

 una ciudad del Departamento de Puno en Perú.

 las siguientes personas:

 Juli Ashton, actriz porno estadounidense.
 Juli Batllevell, arquitecto español.
 Juli Busquets, militar español.
 Julieta Nair Calvo, actriz argentina
 Juli Fernández, futbolista andorrano .
 Juli Minoves, político andorrano.
 Julián López Escobar, "El Juli", torero español.

 un grupo de música pop-rock procedente de Alemania.
 Juli, un personaje ficticio del videojuego Street Fighter Alpha 3.
 la road movie alemana Im Juli, dirigida por Fatih Akin y protagonizada por Moritz Bleibtreu.